Nicolae Florea ist der Name folgender Personen:

* Nicolae Florea (Fußballspieler, Unirea Tricolor), rumänischer Fußballspieler 
 Nicolae Florea (Fußballspieler, 1951) (1951–2009), rumänischer Fußballspieler und -trainer